Dominique Battini (né en 1963), braqueur corse ;
 Mattia Battini parfois Mattia Batini (1666-1727), peintre italien.
Jean-Luc Battini Entrepreneur créateur.

Voir aussi  
 Martina Batini (née en 1989), escrimeuse italienne.